Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1982/83.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (20. bzw. 21. August 1982) bis zum Saisonfinale am 4. Juni 1983 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trainer: Alle Trainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers.
 Position: Angabe der Position des Spielers.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 1982/83.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 1982/83.
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

Hamburger SV 

Trainer:

Werder Bremen 

Trainer: Otto Rehhagel

VfB Stuttgart 

Trainer: Helmut Benthaus

FC Bayern München 

Trainer:  (1–31), Reinhard Saftig (Interimstrainer vom 32. bis zum 34. Spieltag)

1. FC Köln 

Trainer:

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Rudolf Kröner (1–25), Ernst Diehl (26–34)

Borussia Dortmund 

Trainer: Karl-Heinz Feldkamp (1–26), Helmut Witte (27–34)

Arminia Bielefeld 

Trainer: Horst Köppel

Fortuna Düsseldorf 

Trainer: Willibert Kremer

Eintracht Frankfurt 

Trainer:  (1–5),  (6–34)

SV Bayer 04 Leverkusen 

Trainer: Dettmar Cramer

Borussia Mönchengladbach 

Trainer: Jupp Heynckes

VfL Bochum 

Trainer: Rolf Schafstall

1. FC Nürnberg 

Trainer: Udo Klug

Eintracht Braunschweig 

Trainer: Heinz Patzig

Karlsruher SC 

Trainer: Horst Franz (1–19), Lothar Strehlau (20–34)

FC Schalke 04 

Trainer: Sigfried Held (1–17), Rudi Assauer (Interimstrainer am 18. Spieltag), Jürgen Sundermann (19–34)

Hertha BSC 

Trainer: Georg Gawliczek

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 1982/83

1982 83
Bundesliga 1982 83
Bundesliga 1982 83
Kaderliste